Livermere kan syfta på: 

 Great Livermere (parish) – en parish i grevskapet Suffolk
 Great Livermere – en by och en civil parish i St Edmundsbury i Suffolk i England
 Little Livermere –  en by och en civil parish i St Edmundsbury i Suffolk i England